

Patronyme 

 Brecht Capon (1988-), footballeur belge.
 Claude Antoine Capon de Château-Thierry (parfois écrit Cappon ; 1722-1793), général de la Révolution française. 
 Georges Capon (parfois désigné Georges Émile Capon ; 1890-1980), artiste peintre, graveur, lithographe et affichiste français.
 Jean-Charles Capon (1936-2011), compositeur et violoncelliste de jazz français.
 José Luis Capón dit Capón (1948-2020),footballeur international espagnol.
 William Capon (1757-1827), artiste anglais.